Script (informàtica), guió o conjunt d'instruccions informàtiques
 Script (tipografia), tipus de lletra amb característiques especials 
 Script (música), efecte utilitzat molt comunament a la guitarra en el qual es pot produir un so amb una doble tonalitat, el que comunament s'anomena una doble ona sonora 
 Cinema: 
 Script, anglicisme per a referir-se al guió cinematogràfic
 Script, persona que exerceix de secretari/a de rodatge vegeu continuista